Шола () — собака, центральный персонаж серии детских книг баскского писателя Бернардо Ачаги и иллюстратора  «Вот так живёт Шола» ().

Персонаж 
Шола — маленькая белая собака, принадлежащая господину Грого. Она обладает многими чертами человека: склонна к подражанию, желает учиться, интересуется незнакомыми словами, любит жареную картошку и хочет быть центром вселенной. Многие черты Шолы характерны для детей: она эгоистична, импульсивна, часто обманывает, не испытывает стыда и не строит далеко идущих планов, склонна к отождествлению себя с другими существами и предметами и становится ими одержима. Она хочет показать, что знает больше, чем на самом деле, и что ничего не боится, хотя это не так.

Шола — динамичный персонаж, она меняется от начала к концу каждой книги, принимая свои недостатки или осознавая свою истинную природу. Самое главное для Шолы — это самопознание, и ей приходится всему учиться на собственном опыте.

История Шолы рассказана от третьего лица в стиле, характерном для разговорной речи, и с большой иронией. Ярко выраженный характер собаки — объединяющая черта всех книг о Шоле.

Книги 
Серия «Вот так живёт Шола» состоит из пяти книг:

 «Шола узнаёт о львах» (, 1995);
 «» (, 1996);
 «Шола и Анхелито» (, 2004);
 «Шола и тётя из Америки» (, 2011);
 «» (, 2015).

Впервые странная собака, похожая на Шолу, появилась в творчестве Ачаги в 1986 году в рассказе «Охота», первоначально опубликованном на испанском языке. В этом рассказе впервые появляется господин Грого, а собака носит имя Томаса. В 2000 году этот рассказ был опубликован на баскском языке под названием «Шола на охоте».

Рассказы о Шоле переведены на испанский, английский, французский, немецкий, итальянский, каталанский, галисийский и словенский языки.

Примечания

Комментарии

Источники 

Вымышленные говорящие животные
Вымышленные собаки
Персонажи детской литературы
Литература на баскском языке